Cristiana Collu – storica dell'arte e direttrice di museo italiana
 Cynthia Collu – scrittrice italiana
 Daniela Collu – autrice e conduttrice televisiva e radiofonica italiana
 Ida Collu – attivista e politica italiana